ETRA steht für:
 European Twowheel Retailers' Association, eine europaweite Vereinigung von Zweiradhändlern im ökologischeren Bereich
 ETRA Eisenbahn-Transportmittel AG, Betreiber von Eisenbahnwagen seit 1937 in Zug und seit 18. April 1953 mit Sitz in Zürich bis zur Fusion mit VTG Schweiz am 2. Februar 2006
 European Truck Racing Association, Interessenvereinigung für Motorsportrennen mit Lastkraftwagen

 
Abkürzung